

Anno 
 140 o 140 a.C.

Codici 
 140  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Augerolles, nel dipartimento francese di Puy-de-Dôme

Matematica 
 140 – numero

Videogiochi 
 140  – videogioco del 2013